Морисвил има више значења:
 Морисвил (округ Грин, Пенсилванија)
 Морисвил (Њујорк)
 Морисвил (Вермонт)
 Морисвил (Мисури)
 Морисвил (округ Бакс, Пенсилванија)
 Морисвил (Северна Каролина)